Slovo Kamelot má několik významů.

 Kamelot (hrad) – bájný hrad krále Artuše
 Kamelot – neformální novinářské označení Bílého domu za vlády Johna F. Kennedyho
 kamelot (osoba) – pouliční prodavač novin
 produkt pivovaru Černá Hora

v kultuře
 Kamelot (folková hudební skupina) – brněnská folk-rocková hudební skupina
 Kamelot (metalová hudební skupina) – symfonická power metalová hudební skupina z Floridy
 Kamelot (Hvězdná brána) – 20. epizoda 9. řady sci-fi seriálu Hvězdná brána

Související články 
 Camelot

Externí odkazy